L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Palerme se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
Néant.

Lauréates 
L'américaine Danielle Collins remporte son 2ème titre WTA en dominant en finale la roumaine Elena-Gabriela Ruse.
La paire Erin Routliffe et Kimberley Zimmermann remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

Palerme
Sport en Italie en 2021
Tennis en juillet 2021
WTA 2021